Джиа́ан Ли Ру́ни (; 15 ноября 1982; Брисбен, Квинсленд) — австралийская пловчиха и . В рамках женского 4×100 метра в команде «Medley Relay», она выиграла олимпийское золото и поставила мировой рекорд на Олимпиаде в Афинах.

Руни в настоящее время австралийская телеведущая.

Личная жизнь 
С 3 декабря 2011 года Джиаан замужем за пилотом вертолёта Сэмом Леветтом, с которым она встречалась год до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Зандер Леветт (род. 17.03.2014) и дочь Алекса Ли Леветт (род. 14.06.2017).

Примечания

Ссылки 
 
 

Пловцы Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по плаванию
Выпускники Университета Бонда
Чемпионы Игр Содружества по плаванию